Список профессиональных боёв Энтони Джошуа.  На данный момент за свою профессиональную карьеру Джошуа провёл 26 поединков, одержал 24 победы (22 нокаутом) и 2 поражения. После чемпионского боя с Владимиром Кличко неофициально был признан сильнейшим боксёром дивизиона.

Список поединков

2013

5 октября. Эмануэле Лео

26 октября. Пол Батлин

14 ноября. Хрвое Кисичек

2014

1 февраля. Дориан Дарч

1 марта. Эктор Авила

31 мая. Мэтт Легг

12 июля. Мэтт Скелтон

13 сентября.  Константин Айрих

11 октября.   Денис Бахтов

22 ноября.   Майкл Спротт

2015

4 апреля. Джейсон Гаверн

9 мая. Рафаэль Зумбано Лове

30 мая. Кевин Джонсон

12 сентября. Гэри Корниш

12 декабря. Диллиан Уайт

2016

9 апреля. Чарльз Мартин

25 июня. Доминик Бризил

10 декабря. Эрик Молина

2017

29 апреля. Владимир Кличко

28 октября. Карлос  Такам

2018

31 марта. Джозеф Паркер

22 сентября. Александр Поветкин

Комментарии

Литература

Ссылки
 

Списки боксёрских поединков